«Дракула» () — дебютный фильм режиссёра Гари Шора по сценарию Мэтта Сазамы и Берка Шарплесса, рассказывающий историю происхождения Дракулы. В главной роли — Люк Эванс. Премьера в США состоялась 10 октября 2014 года, в России — 9 октября 2014.

Сюжет 
Османская Империя вербует в ряды янычар мальчиков из разорённых деревень. Одним из них оказывается молодой Влад Цепеш, сын князя Валахии. Он был одним из самых могучих и сильных воинов, сражавшихся под знамёнами турок. Прошло время, и, осознав всё то зло, что сотворил, Влад возвращается домой, чтобы править своими землями в мире и процветании. Он стал князем, уважаемым и любимым подданными. И завёл семью: безмерно любящих жену и сына.

Однажды Влад с несколькими воинами обнаруживает следы отряда турецких разведчиков, которые приводят их к горе с пещерой. В ней Влад натыкается на перемолотые кости и понимает, что некто убил весь отряд. Неожиданно на воинов нападает неизвестный монстр и убивает всех, кроме Влада, успевшего выйти на свет. Присмотревшись, князь видит человекоподобного монстра. Один из монахов рассказывает Владу о вампире — монстре, которого одолевает жажда человеческой крови. Князь просит никому об этом не рассказывать, это напугает и без того неспокойный из-за присутствия турок народ.

Во время пира по поводу пасхи во дворец приходят за данью турецкие солдаты. Между Владом и посланником начинается перепалка из-за убитых разведчиков, после чего последний передаёт приказ султана Мехмеда: княжество обязано передать тысячу мальчиков на пополнение рядов янычар. Влад вынужден смириться, ибо неповиновение приведёт к войне. В надежде на милость султана, с которым Влад был в дружеских отношениях, князь попросил не забирать детей, на что получил язвительный отказ. Владу ничего не осталось, кроме как отдать собственного сына, но в последний момент он велел сыну бежать к матери, а турок перебил.

Понимая, что он обрёк на гибель собственный народ, Влад мчится к горе, где обитает вампир. Он просит его дать ему силу, чтобы спасти свой народ и семью. Вампир предупреждает Влада, что если он не совладает со своей жаждой крови в течение 3 дней, то станет злом, невиданным доселе. А если сможет смирить свою жажду, то снова станет человеком. Получив силу, Влад спешит домой и в одиночку уничтожает войско турок, после чего в народе начинают ходить слухи о том, что князь обладает нечистой силой. Влад всеми силами старается противостоять жажде крови, о чём он рассказывает свой жене Мирене. Она принимает это как жертву ради общего спасения и прикрывает мужа от разоблачения: говорит, что Влад ушёл в разведку и догонит всех на закате. В то время, как князь дожидается темноты, на валахов нападает турецкий отряд. Влад успевает спасти свою семью от гибели и уводит свой народ в монастырь Козия. В стенах монастыря князя разоблачают и пытаются сжечь, что приводит его в ярость. Однако Мирена успокаивает супруга, видя, что за всем этим наблюдает их сын Ингерас.

Владу осталось продержаться ровно одну ночь, чтобы стать прежним человеком, поэтому он спешит разбить османское войско до рассвета. Пока он занят сражением, турки проникают в монастырь и начинают резню. Влад не успевает спасти Мирену, которая падает с обрыва. Умирая, она умоляет Влада испить её крови, чтобы у него осталась сила для спасения Ингераса. Влад не в силах ей отказать и обрекает себя на вечное зло. Придя в монастырь и видя умирающих, он обращает их, и те становятся вампирами. Вместе с ними он нападает на лагерь турок, где убивает султана Мехмеда. После того, как все турки были перебиты, вампиры желают крови Ингераса, ведь люди для них отныне враги. В этот момент появляется брат Лукиан и просит Влада отпустить мальчика с ним. Влад соглашается и, дав слова напутствия, разводит тучи. Солнечный свет убивает всех вампиров, включая самого Влада.

После коронации Ингераса Влад возрождается: цыган Шкелгим, следовавший повсюду за князем, напоил его плоть собственной кровью. В финальной сцене показывается современный мир, в котором Влад встречает реинкарнацию Мирены, они начинают увлечённо общаться друг с другом. В самом конце фильма вампир, который дал силу Владу, следует за ними, произнося слова: «Да начнётся игра».

В ролях 

Все сцены с участием Саманты Баркс были вырезаны из фильма.

Создание 
В 2007 году Universal Pictures наняла режиссёра Алекса Пройаса снимать фильм «Дракула: Год нулевой». В качестве продюсера выступил Майкл Де Лука, а съёмки фильма должны были проходить в Австралии. Позже Universal Pictures приостановила создание фильма из-за высокого бюджета, и Пройас ушёл из проекта. 10 февраля 2012 Deadline.com объявил, что ирландский режиссёр Гари Шор ведёт переговоры с Universal Pictures о постановке фильма. Было подтверждено, что сценарий нового «Дракулы» написали Мэтт Сазама и Берк Шарплесс. 20 мая 2013 Первый министр Северной Ирландии Питер Робинсон и заместитель Первого министра Мартин Макгиннесс объявили, что, съёмки «Дракулы» начнутся в августе в Северной Ирландии. Фильм будет сниматься три месяца с августа по ноябрь и получит финансовую поддержку Northern Ireland Screen. Производство будет находиться в Белфасте, а съёмки будут проходить в различных местах Северной Ирландии.

27 января 2010 было объявлено, что Сэм Уортингтон ведёт переговоры, чтобы сыграть Дракулу, а также, что съёмки начнутся в 2011. 19 августа Уортингтон подтвердил, что он сыграет главную роль в фильме. 10 февраля 2012 Deadline.com сообщил, что Уортингтон выбыл из фильма. 8 апреля 2013 актёр Люк Эванс, заменив Сэма Уортинтона, получил роль Влада Цепеша. 2 мая 2013 Сара Гадон получила главную женскую роль в фильме. 8 мая 2013 Variety сообщил, что Доминик Купер ведёт переговоры о присоединении к актёрскому составу. 11 июля 2013 Зак Макгоуэн подписался на роль Шкелгима, главу цыган. 26 июля 2013 Саманта Баркс присоединилась к актёрскому составу в роли Бабы-Яги. Помимо Баркс, в актёрский состав вошли Чарли Кокс, Фердинанд Кингсли, Уильям Хьюстон и Тор Кристьянссон в роли Яркоглазого — янычара Османской империи. Также Арт Паркинсон получил роль Ингераса, сына Дракулы.

Съёмки фильма начались 5 августа 2013 в Парке Ро Вэлли Кантри. Производственная компания получила разрешение снимать сцены в парке только два дня — 5 и 6 августа. Остальные съёмки проходили по всей Северной Ирландии.

Тёмная вселенная

Дракула должен был стать первым фильмом Темной Вселенной, попыткой создать современную кинематографическую вселенную, основанную на классических сериях Монстров Universal, что подтверждал актёр Люк Эванс, заявляя, что его персонаж появится в будущих фильмах. Однако, с момента выхода фильма и смешанных отзывов, связь фильма с «Темной Вселенной» была отвергнута, и фильм «Мумия», снискавший много меньшую благосклонность критиков и публики, был объявлен первым фильмом из серии.

Музыка
Музыка, которую Рамин Джавади написал  для фильма, была выпущена студией Backlot Music 7 октября на CD. Джавади был выбран для написания  музыки к фильму после его работы в фильмах «Железный человек» и «Битва титанов».

Выпуск 
25 апреля 2013 Universal Pictures объявила, что премьера фильма в США назначена на 8 августа 2014. 4 месяца спустя стало известно, что премьера перенесена на 3 октября 2014. Позже дату премьеры фильма вновь перенесли — на 17 октября 2014. В сентябре премьеру сместили на 10 октября 2014.

Критика 
Реакция критиков на фильм была средней, с негативным оттенком. На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes картина имеет рейтинг 25% на основании 138 критических отзывов. На сайте Metacritic рейтинг фильма составляет 40 из 100 на основании 30 отзывов.

Фрэнк Шек из The Hollywood Reporter сказал: «Этот ошибочно понятый проект в основном сигнализирует о необходимости вернуться к чертежной доске». Алан Шерштуль из The Village Voice раскритиковал фильм, написав: «Это было скучно». Саймон Адамс, пишущий для веб-сайта Роджера Эберта, дал фильму оценку 2,5 из 4 вместе со средним отзывом: «Если вы можете выборочно игнорировать моменты бессмысленности, то сможете найти в фильме некоторые существенные земные удовольствия». Кайл Андерсон из Entertainment Weekly поставил фильму оценку «C» и написал: «Он не работает ни как масштабный исторический эпос, ни как гибрид боевика и ужасов». Дауд из The A.V. Club сказал: «Это ни Дракула, который нам нужен, ни тот, которого мы заслуживаем».

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Фантастические фильмы 2014 года
Фильмы США 2014 года
Фильмы о Дракуле
Фильмы-боевики США
Фильмы-драмы США
Фильмы США в жанре фэнтези
Фильмы Universal Pictures
Фильмы Legendary Pictures
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы на английском языке
Фильмы IMAX
Тёмное фэнтези